

Titres 

 Traversée de Paris (1947), nouvelle française de Marcel Aymé ;
 La Traversée de Paris (1956), film franco-italien de Claude Autant-Lara.

Autres 
 Traversée de Paris à la nage (1905-1945), compétition de natation ;
 Traversée de Paris (2001-), défilé de véhicules historiques.
 Sentier de grande randonnée de pays Traversée de Paris